La perla nera – film del 1923 diretto da Gustavo Serena
La perla nera  (Paradise Isle) – film del 1937 diretto da Arthur Greville Collins
La perla nera  (The Log of the Black Pearl) – film tv del 1975 diretto da Andrew V. McLaglen